Ворьема:
 Ворьема — губа Баренцева моря.
 Ворьема — река на границе Норвегии и России
 Ворьема — мыс на Мурманском берегу.
 Ворьема — бывший населённый пункт на Мурманском берегу.